Istúriz ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Javier de Istúriz  (1790–1871), spanischer Staatsmann
 Ramón Echarren Istúriz (1929–2014), spanischer Geistlicher